Federico V de Núremberg () (antes del 3 de marzo de 1333-21 de enero de 1398) fue un burgrave (Burggraf) de Núremberg de la casa de Hohenzollern.

Vida 
Fue el primogénito de Juan II, Burgrave de Núremberg y de Isabel de Henneberg. Desde la muerte de su padre en 1357, Federico llevó el título de Burgrave y así fue responsable de la protección del castillo Imperial de Núremberg. Su celo en la causa imperial llevó a Carlos IV a elevarlo en 1363 como primer burgrave de rango real.

Tras su muerte, sus hijos dividieron su herencia. El hijo mayor, Juan III se convirtió en el primer margrave de Brandeburgo-Kulmbach. Su hermano Federico VI se convirtió en el siguiente burgrave de Núremberg, así como primer margrave de Brandeburgo-Ansbach. Federico VI se convirtió en el primer Hohenzollern en ser Elector de Brandeburgo.

Familia e hijos 
Federico V se casó en 1356 con Isabel de Meissen, hija de Federico II, margrave de Meissen y de Matilda de Baviera. Tuvieron los siguientes hijos:

 Isabel (1358-26 de julio de 1409, Heidelberg), casada en Amberg en 1374 con Ruperto de Alemania.
 Beatriz (c. 1362, Núremberg-10 de junio de 1414, Perchtoldsdorf), casado en Viena en 1375 con el duque Alberto III de Austria.
 Margarita (muerta en 1406, Gudensberg), casada en Kulmbach en 1383 con el Landgrave Hermann II de Hesse.
 Ana (c. 1364-después del 10 de mayo de 1392), monja en Seusslitz.
 Catalina (fall. 1409), abadesa en Hof.
 Inés (1366-22 de mayo de 1432), convento en Hof (1376-1386) casada en Constanza en 1386 con el barón Federico de Daber, regresó al Convento en Hof (1406) Abadesa en Hof (1411-1432).
 Juan III (c. 1369-11 de junio de 1420, Plassenburg).
 Federico VI (1371-1440).
 Verónica de Hohenzollern, casada con Barnim VI, duque de Pomerania.

Antepasados 

Burgraves de Núremberg (casa de Hohenzollern)
Nobles de Alemania del siglo XIV